Финал Кубка Турции по футболу 2014/2015 состоялся 3 июня 2015 года. «Галатасарай» переиграл «Бурсаспор» со счётом 3:2 и стал обладателем Кубка Турции.

Путь к финалу

Финал

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на tff.org
 Протокол матча на soccerway.com

2015
Турция
Матчи ФК «Галатасарай»
Матчи ФК «Бурсаспор»
События 3 июня
Июнь 2015 года
Спорт в Турции в 2015 году
Спортивные соревнования в Бурсе